Toponímia
 Langres, un municipi francès, situat al departament d'Alt Marne.
 Comtat de Langres, jurisdicció feudal de França.
 Bisbat de Langres, una jurisdicció eclesiàstica de França.
 Districte de Langres, un dels tres districtes amb què es divideix el departament francès de l'Alt Marne.
Biografies
 Desideri de Langres, Sant Desideri de Langres, o de Gènova (sIII dC).
Altres
 Langres (formatge), formatge francès.